Ciotabus est le réseau de La Métropole Mobilité qui dessert les communes de La Ciotat et Ceyreste dans les Bouches-du-Rhône. Il compte 10 lignes de bus régulières, une ligne de bus scolaire et une ligne de bus à la demande.

Depuis le , le réseau Ciotabus est géré par RTM Est-métropole, une filiale de la Régie des transports métropolitains. Ciotabus opère sous l'autorité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Liste des lignes

Lignes régulières

Lignes scolaires

Transport à la demande

Ligne du dimanche

Ligne estivale

Références

Voir aussi 
 Transmétropole
 Cartreize

Transport dans la Métropole Aix-Marseille-Provence
Entreprise de transport en commun ayant son siège en France
La Ciotat
Ceyreste